Тяхтинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Кытмановском районе Алтайского края России. Административный центр — село Тяхта.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 557 человек, в том числе 266 мужчин и 291 женщина.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Тяхта.

Примечания 

Муниципальные образования Кытмановского района
Сельские поселения Алтайского края